Christian Reinthaler (ur. 14 maja 1974) – austriacki skoczek narciarski. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 1992/1993, kiedy zajął 31. miejsce w klasyfikacji generalnej.

W Pucharze Świata w lotach narciarskich w sezonie 1992/1993 zajął 7. miejsce w klasyfikacji generalnej.

Puchar Świata w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1992/1993: 31

Puchar Świata w lotach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1992/1993: 7

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na oficjalnej stronie FIS

Austriaccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1974